Independenz é o terceiro álbum de estúdio da banda alemã Null Positiv. Sendo lançado em 31 de julho de 2020 pela própria gravadora da banda, a Triplebase Records.

O álbum traz temas como a convivência, empatia, política e questões psicológicas. A faixa que leva o nome do álbum, se trata da perda, ou separação de um ente querido, o que torna a pessoa independente.

Faixas

Créditos
 Elisa "Elli Berlin" Nürnberger - Vocais e Produção
 Bene Gugerbauer - Guitarra
 Manuel "Manu Aldor" Altendorfer - Baixo
 Florian "Flo" Schnablo - Bateria
 Michael Roob - Controle de direitos autorais

Álbuns de Null Positiv
I
Álbuns de 2020
Álbuns em língua alemã